Das Dameneinzel der French Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Monica Seles. Das Finale bestritten Monica Seles und Arantxa Sánchez Vicario, das Seles in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1991